Диета може да се отнася за:
 Диета, хранителен режим
 Наименование на парламента в някои страни
 Диета, латинско наименование на Райхстага на Свещената Римска империя (12-19 век)
 Вормска диета, заседание на Райхстага през 1521
 Диета (Финландия), във Великото княжество Финландия (19-20 век)
 Диета (Япония), парламента на Япония